Henri Bouchard kan syfta på:

* Henri Bouchard (1761–1818), fransk politiker
 Henri Bouchard (1875–1960), fransk gravör och skulptör